Charlie Williams peut désigner :
 Charlie Williams (1873-1952), footballeur anglais et entraîneur ;
 Charlie Williams (1927-2006), footballeur et humoriste ;
 Charlie Williams (1943-2005), arbitre de la  ;
 Charlie Williams (1943-), joueur de basketball ;
 Charlie Williams (1947-), lanceur de baseball ;
 Charlie Williams (1971-), écrivain britannique.